Юрій Алексєєв — російський рок-музикант
 Алексєєв Юрій Васильович — український диригент
 Алексєєв Юрій Миколайович — український історик
 Алексєєв Юрій Сергійович — український ракетобудівник